Albionella может означать:
 Albionella — род пауков из семейства пауков-скакунов.
 Albionella — род веслоногих раков из семейства Lernaeopodidae.

Примечания